Het Europees kampioenschap snooker 1996 was een door de European Billiards and Snooker Association (EBSA) georganiseerd kampioenschap voor snookerspelers. De 5e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in het Belgische Antwerpen in Matchroom Schijnpoort van 10 tot 19 mei 1996.

Podium

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap snooker
Snooker
Sportevenement in Antwerpen (stad)
Snooker